Селвидж () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Селвидж, Лестер (1943—1991) — американский профессиональный баскетболист.
  (1896—1993) — американский бизнесмен.
 Селвидж, Энтони Джон (более известен как Тони Кэй; род. 1946) — британский музыкант.